Шулі́ка може означати:

Птахи 

 Справжні шуліки (Milvinae) — підродина хижих птахів родини яструбових, що визнається деякими, але не всіма класифікаціями птахів. Підродина включає:
 Шуліка (Milvus) — рід птахів родини яструбових, до складу якого входять два види:
 Шуліка рудий (Milvus milvus) — хижий птах родини яструбових, занесений до Червоної книги України.
 Шуліка чорний (Milvus migrans) — хижий птах родини яструбових.
 Шуліка — народна назва для різних видів соколоподібніх птахів, які зустрічаються на території України (також шуляк, коршун, коршак, яструб, ястреб, кібець, кобець).

Персоналії 
 Шуліка Любов Валеріївна (Басова) — українська трекова велогонщиця, заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор в Лондоні, неодноразова чемпіонка України, призерка чемпіонатів світу

Інше 
 «» — роман англійського письменника .
 «Шуліка» (The Kite) — роман канадського письменника і телеведучого .

Примітки

Посилання 
 
Українські прізвища